Baltacı steht für:
 Baltacı (Kastamonu), eine Ortschaft in der türkischen Provinz Kastamonu

Baltacı ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Taner Baltacı (* 1977), türkischer Regisseur
 Ecem Baltacı (* 1994), türkische Schauspielerin
 Mustafa Suphi Baltacı (1949–2014), türkischer Schauspieler
 Orhan Baltacı (* 1974), türkischer Sänger, siehe Doğuş (Sänger)
 Özkan Baltacı (* 1994), türkischer Hammerwerfer